Castell de Cabrera (illa de Cabrera)
 Castell de Cabrera (Anoia), situat al municipi de Cabrera d'Anoia
 Castell de Cabrera (Alt Empordà), situat al municipi de Maçanet de Cabrenys
 Castell de Cabrera (Collsacabra), situat al municipi de l'Esquirol
 Castell de Cabrera (Noguera), situat al municipi de Vilanova de Meià